Ма́рио Гонса́лес: 
 Гонсалес, Марио (род. 1969) — мексиканский боксёр.